Por I, Robot, pode estar à procura de:
 I, Robot (livro), é uma coleção de nove contos de ficção científica de Isaac Asimov compilados em 1950.
 I, Robot (filme), filme de ficção científica de 2004 com Will Smith
 I, Robot (Cory Doctorow), um conto de ficção científica de 2005 de Cory Doctorow

 I, Robot (jogo), jogo.

Desambiguação